Сбо́рная Бе́льгии по футбо́лу (, ) — национальная команда, которая представляет Бельгию на всех международных матчах и турнирах по футболу. Управляется и контролируется под руководством Королевской бельгийской футбольной ассоциации. Одна из старейших сборных Европы по футболу, которая принимала участие во всех малых и крупных турнирах начала XX века.

С момента первого международного матча сборной Бельгии, 25 игроков забили три или более голов за сборную. Первым игроком, забившим три гола, стал Пьер Дестрюбек. Он сделал хет-трик в матче против сборной Франции 7 мая 1905 года. Три игрока Роберт Де Вин, Берт де Клейн и Йосип Вебер забили пять мячей в одной игре. Больше всего хет-триков — три — сделал Роберт Де Вин.

Список хет-триков 
Данные приведены на    года.

Условные обозначения:

 ОИ — летние Олимпийские игры
 ОЧМ — отборочный турнир к чемпионату мира
 ОЧЕ — отборочный турнир к чемпионату Европы
 ТМ — товарищеский матч
 ЧМ — чемпионат мира
 Евро — чемпионат Европы

Список хет-триков, забитых в ворота сборной Бельгии 
Сборной Бельгии забивали 43 хет-трика.

Примечания 

Сборная Бельгии по футболу
Списки хет-триков в футболе